Anvar Čingizoglu (, 10. května 1962, Chudayarlı, Džabrajil, Ázerbájdžán – 10. července 2022) byl ázerbájdžánský prozaik, novinář, historik a etnolog.

Život 
Narodil se v Baku. V červenci 1990 ukončil studia na fakultě žurnalistiky Státní univerzity v Baku.

Publikační činnost 
 История селения Моллавеледли и родословное древо его семей. Баку: издание журнала „Сой“, 2004.
 Гаджилынцы (историко-геналогическое исследование). Баку: издание журнала „Сой“, 2004.
 История селения Худаярлы, Баку: издание журнала „Сой“, 2001.
 История селения Сердарлы, Баку: изд-во „Элнур-П“, 2005.
 Сефыкурдлынцы (историко-геналогическое исследование), Баку: изд-во „Элм“, 2005.
 Кочевье Карабаха. Баку: изд-во „Шуша“, 2007.
 Гарадагцы. (историко-этнографическое исследование) Баку: изд-во „Шуша“, 2008. 160 стр.
 Муганлинцы. (историко-этнографическое исследование) Баку: издание журнала „Сой“, 2008.
 Бехбудовы (историко-геналогическое исследование). Баку: изд-во „Мутарджим“, 2008.
 Каджары и селения Каджар (историко-этнографическое исследование). Баку: изд-во „Шуша“, 2008.
 Афшары. Баку: изд-во „Шуша“, 2008.
 История селения Мерзили и родословное древо его семей. Баку: изд-во „Адилоглу“, 2009.
 Карадагское ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2011.
 Ремесло и ремесленники Карабаха. Баку: изд-во „Элм и Тахсил“,2011.
 Икбал-ус-султане Муртазы-кули-хан Байат. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2011.
 Джафар-кули-хан Сариджали-Джеваншир. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2011.
 Гусейн-кули-хан Кованлу-Каджар. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2011.
 Моральные и материальные культура Аразбара. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2011.
 Род Зулькадар (историко-этнографическое исследование). Баку: изд-во „Восток-Запад“, 2011.
 Военные деятели Карабаха (1800-1920). Биографический справочник. Баку: изд-во „Текнур“, 2011.
 Джеваншир-Дизакский магал. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Гусейн-кули хан Касимлу-Афшар. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Гаджи-Рахим-хан Чалабианлу. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Шамшаддилское султанство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Бахарлинцы (историко-этнографическое исследование). Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Город Шуша. Квартал тебризлинцы (историко-геналогическое исследование). Баку: изд-во «Зардаби ЛТД", 2012.
 Назар-Али-хан Саруханбейли-Шахсеван.Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Кочахмадли и кочахмадлинцы. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Хосров-бек Султанов. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Султановы: Страницы семейных историй. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Юристы Карабаха (1822-1922).Баку: изд-во „Мутарджим“, 2012.
 Источники средневековья о огузо-туркменских племен. Сумгаит: изд-во СГУ,2012.
 Сарабское ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Шамхорский магал. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Гаджи Самед-хан Мукаддам. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Султанские грамоты о истории Гянджинского-Карабахского эялета (1727-1730). Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Род Пусиян. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Дизак-Джебраильский магал. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Аббас Кули-хан Кенгерли. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Марагинское ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Просвещение в Карабахе (1750-1950).Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Селение Абдуррахманбейли и родословное древо его родов. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Хырдапара-Дизакский магал. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2013.
 Ардебильское ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2014.
 Известные афшары. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2014.
 Фатх Али-хан Арашлы-Афшар.Баку: изд-во „Мутарджим“, 2014.
 Дипломатия Каджарского Ирана. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2014.
 Тюрки в период Аббасидах. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2014.
 География исторические регионы Азербайджана.Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.
 Джеванширский род: Сариджалинцы.Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.
 От афшаридов до каджаров территориальные ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.
 Зенджанское ханство. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.
 Мосулские атабекство – основанных афшарскими племен. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.
 Демирчигасанлинский магал. Баку: изд-во „Мутарджим“, 2015.

Odborné publikace a stati 
 Мехмандаровы, Известия АИРО, Выпуск 3. Баку, 2002.с. 42-49;
 Калабековы, Известия АИРО, Выпуск 4. Баку, 2003. с. 7-16;
 Потомки Бехбудали-ага // Известия Азербайджанского историко-родословного общества. Выпуск 5. Баку, 2004. С. 18—29;
 Потомки Абульфат-хана Карабахского // Известия Азербайджанского историко-родословного общества. Вып. 6. Баку, 2007. С. 55—70;
 Эриванские ханы: Род и потомство, Известия АИРО, выпуск 6,Баку, 2007. С.71-77;
 Велибековы:поколенная Родословная роспись, Известия АИРО, выпуск 7,Баку, 2010. ст.57-63;
 Потомки Мухаммед Касим-ага // Известия Азербайджанского историко-родословного общества. Выпуск 7. Баку, 2004. С.48-56;
 Агаевы и Алиевы: потомки Али аги Амир оглу, Известия АИРО, выпуск 8,Баку, 2012, ст. 61-71;
 Ахундовы, "Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность". Владикавказ. 2010. ст.271-287;
 Нариманбековы, Известия АИРО, выпуск 8, Баку,2012. ст. 72-77;
 Мукаддамы:Марагинские ханы, Известия АИРО, выпуск 9, Баку,2014. ст. 66-76;
 Ахвердиевы, Известия АИРО, выпуск 9, Баку,2014. ст. 77-82;
 Конституционная революция в Иранского историографии, Известия Педагогического Университета, Баку, 2014, №1, с.169-174;
 Кирманские афшары: Их истории и некоторые этнографические особенности, Археология и этнография Азербайджана, 2014,№2, с.191-196;

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ázerbájdžánští novináři
Ázerbájdžánští spisovatelé
Ázerbájdžánští genealogové
Ázerbájdžánští publicisté
Ázerbájdžánští editoři
Ázerbájdžánští televizní producenti
Ázerbájdžánské osobnosti 20. století
Ázerbájdžánské osobnosti 21. století
Narození v roce 1962
Narození 10. května
Úmrtí 10. července
Muži
Úmrtí v roce 2022